

Entità misurabile 
Un angolo è una zona piana delimitata da due semirette.

Geometria 
 classificazione:
 angolo acuto
 angolo concavo
 angolo convesso
 angolo ottuso
 angoli con nomi particolari:
 angolo aureo
 angolo giro
 angolo nullo
 angolo piatto
 angolo retto
 relazioni tra angoli:
 angoli adiacenti
 angoli complementari
 angoli esplementari
 angoli supplementari
 relazioni tra diverse entità descritte da uno o più angoli:
 angoli di Eulero
 angolo di parallelismo
 angolo tra due curve
 angolo tra una retta ed un piano
 estensioni della definizione di angolo nelle tre dimensioni:
 angolo diedro (vedi anche angolo di diedro)
 angolo solido

Aerodinamica 
 angolo d'attacco
 angolo di diedro (vedi anche angolo diedro)
 angolo di freccia

Anatomia 
 angolo goniaco

Astronomia 
 angolo di posizione
 angolo orario
 angolo zenitale

Chimica 
 angolo di legame

Fotografia 
 angolo di campo

Geotecnica 
 angolo di resistenza al taglio

Meccanica 
 angolo d'incidenza
 angolo di Cabibbo
 angolo di spoglia

Ottica 
 angolo critico
 angolo di Brewster
 angolo di riflessione
 angolo di rifrazione

Termodinamica 
 angolo di contatto

Sport 
Nel calcio è sinonimo di "corner" o, più propriamente, di calcio d'angolo;
Nel pugilato è ognuna delle quattro zone situate ai vertici del ring;

Altro 
 Angolo, in araldica, ognuna delle quattro zone ai vertici dello scudo
 Angolo, in astrologia, ognuno dei quattro punti che si ottengono proiettando i punti cardinali sull'equatore celeste
 Angolo, sinonimo di punto cardinale
 Angolo Terme, comune italiano in provincia di Brescia
 Angolo pontocerebellare, in anatomia, area topografica della fossa cranica posteriore

Pagine correlate 
 Angolo d'incidenza

Altri progetti